Barani steht für:

 Barani (Burkina Faso), Gemeinde und Departement in Burkina Faso
 ein Sprung beim Trampolinturnen, siehe Trampolinturnen #Terminologie

Barani ist der Familienname folgender Personen:

 Rojan Juan Barani (* 1999), deutscher Schauspieler 
 Ziya’-ud-Din Barani (1285–nach 1357), indischer Historiker

Siehe auch:
 Barany